Bieg sztafetowy mężczyzn został rozegrany 26 lutego w Whistler Olympic Park.

Wyniki

Bibliografia 
  vancouver2010.com

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010